

Patronymes 
Michael Scott peut désigner :
 Michael Scott (1943- ), homme d'affaires américain ;
 Michael Scott (1959- ), écrivain irlandais ;
 Michael M. Scott (1955- ), réalisateur américain.

Personnage fictif 
Michael Scott peut désigner :
 Michael Scott, personnage de la série télévisée The Office.

Voir aussi